Bataafsche Bank kan verwijzen naar

 Bataafsche Bank (Amsterdam), een bank in Amsterdam die van 1897 tot 1901 actief was
 Bataafsche Bank (Den Haag), een bank in Den Haag die van 1917 tot 1925 actief was